Metal Ligaen 2013-14 var turneringen om det 57. DM i ishockey for mænd. Turneringen havde deltagelse af ni hold og indledtes med et grundspil, hvor de ni hold hver spillede 40 kampe. Herefter gik nr. 1-8 videre til slutspillet med kvartfinaler, semifinaler og finale, som alle blev spillet bedst af 7 kampe, og en bronzekamp over to kampe.

Mesterskabet blev vundet af de forsvarende mestre fra SønderjyskE Ishockey, der endte grundspillet på førstepladsen, og som i finalen i slutspillet besejrede Herning Blue Fox med 4-3 i kampe. Den afgørende kamp blev spillet den 18. april 2014 i SE Arena i Vojens, hvor sønderjyderne vandt med 4-2. Dermed vandt SønderjyskE DM-titlen for femte gang under dette navn, mens det var 8. DM-titel for moderklubben Vojens IK.

Bronzemedaljerne blev vundet af Frederikshavn White Hawks, der i bronzekampen besejrede Aalborg Pirates. White Hawks vandt den første kamp med 8-4 på hjemmebane, og så var det tilstækkelig at opnå 4-4 i returkampen dagen efter i Aalborg.

Stillinger og resultater

Grundspil 

De ni hold spillede en femdobbelt turnering alle-mod-alle, hvilket gav 40 kampe til hvert hold. Holdene spillede om otte pladser i kvartfinalerne.

Slutspil

Kvartfinaler 

De otte hold i slutspillet spillede først kvartfinaler, hvor holdene mødtes i serier, der bestod af bedst af syv kampe, der blev spillet i perioden 7. - 21. marts. Holdene placeret som nr. 1-4 i grundspillet valgte i seedningsrækkefølge selv deres modstander i kvartfinalerne blandt holdene, der endte grundspillet på 5.- til 8.-pladsen. Vinderne af kvartfinaleserierne gik videre til semifinalerne.

Semifinaler 

Semifinalerne havde deltagelse af vindere af kvartfinaleserierne, og holdene mødtes i serier, der bestod af bedst af syv kampe, der blev spillet i perioden fra 25. marts til 1. april. Det af de tilbageværende hold, der sluttede bedst placeret i grundspillet, SønderjyskE Ishockey, valgte selv sin modstander i semifinalerne. SønderjyskE og Herning Blue Fox vandt hver sin serie med 4-0 og gik dermed videre til finalen, mens taberne gik videre til bronzekampen.

Bronzekamp 

De to tabere af semifinalerne, Frederikshavn White Hawks og Aalborg Pirates, spillede om bronzemedaljerne. Opgøret blev spillet i form at to kampe, hvor summen af de to resultater afgjorde dysten. Bronzemedaljerne blev vundet af Frederikshavn White Hawks, som vandt den første kamp på hjemmebane med 8-4, og som i returkampen med held forsvarede føringen.

Finale 

De to vindere af semifinalerne, SønderjyskE Ishockey og Herning Blue Fox, spillede i bedst af syv kampe om DM-titlen. Serien blev vundet af SønderjyskE med 4-3 i kampe. Dermed vandt sønderjyderne DM-titlen for femte gang under dette navn, mens det var 8. DM-titel for moderklubben Vojens IK.,

Kilder / eksterne henvisninger 
Metal Ligaen
Danmarks Ishockey Union

Noter 

Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 2013
Ishockey i 2014